WYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whyalla (Australia)
 wya – codice ISO 639-3 della lingua wyandot